Scorched Earth (film), een Noorse film uit 1969
Scorched Earth (2018), een Canadese film uit 2018
Scorched Earth (videospel), een videospel
Tactiek van de verschroeide aarde, Nederlands voor Scorched Earth